

Biologia

Kapala, genere di imenotteri della famiglia Eucharitidae

Toponimi 

Kapala, comune del circondario di Koutiala (Mali)
Kapala, comune del circondario di Sikasso (Mali)